Plasse peut désigner :

Patronyme 

 Christopher Mintz-Plasse (1989-), acteur américain ;
 Michel Plasse (1948-2006), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Divers 
 Atelier Plasse Le Caisne, atelier de tapisserie français.
Patronyme anglais